Корриентес (,  — «течения» или «пороги») — одна из провинций на северо-востоке Аргентины, в Аргентинской Месопотамии. Она граничит с (начиная с севера, по часовой стрелке): Парагваем, провинцией Мисьонес, Бразилией, Уругваем, а также провинциями Энтре-Риос, Санта-Фе и Чако.

География и климат 

Как и для всей субтропической области Аргентинской Месопотамии, для провинции характерны проливные дожди и высокая температура с небольшими ежедневными и сезонными изменениями, особенно на севере, но без засушливого сезона. В южной части провинции заметны некоторые признаки более умеренного климата соседних Пампасов.

Корриентес окружена двумя реками: рекой Уругвай на востоке, и рекой Парана на северо-западе, которые образуют контур провинции. Из-за низменности берегов Параны здесь часто бывают наводнения. После особенно разрушительного наводнения 1982 года было начато строительство барьеров защитной системы. По реке Гвайкираро граничит с провинцией Энтре-Риос.

Провинция — большей частью равнина, с наивысшей точкой на востоке. Эстуарий Ибера́ — область лагун и болот, обширная впадина от вулканического потока, покрытая речными и эоловыми отложениями.

История 

До прибытия испанских завоевателей на бо́льшей части территории провинции проживали гуарани. Город Корриентес был основан 3 апреля 1588 года Хуаном Торрес-де-Вера-и-Арагон как перевалочный пункт между Асунсьоном и Буэнос-Айресом; город процветал благодаря движению по маршруту. На севере провинции иезуитами были основаны миссии, где они посвятили себя распространению веры. В войнах за независимость от Испании Корриентес присоединилась к Лига-де-лос-Пуэблос-Либрес Артигаса (1814—1820). Нападение парагвайских войск на провинцию в 1865 году ознаменовало начало Парагвайской войны.

В 1819 году был основан Национальный Университет Побережья, который в 1956 году стал Национальным Университетом Северо-востока.

Корриентес знаменита в мире филателии своими почтовыми марками, которые она издавала с 1856 по 1880 год. Они являются одними из самых ранних или «классических» почтовых марок в мире (первые были выпущены в Великобритании в 1840 году, Соединёнными Штатами в 1847 году). Марки Корриентес были точными копиями первого выпуска почтовых марок Франции, на которых был изображён профиль головы Цереры, римской богини земледелия. Они были напечатаны на маленьких листах и поштучно грубо выгравированы вручную так, что между ними видны различия невооружённым взглядом. На первых выпусках с 1856 по 1860 год в нижней части марки указывалась стоимость. В 1860 году обозначение стоимости было удалёно, а сама стоимость марок стала определяться цветом бумаги. Как локально произведённый «примитив» ранние марки Корриентес уже давно ценятся среди коллекционеров. После 1880 года стали использоваться марки Аргентины.

В течение большой части XIX и XX веков в политической жизни Корриентес доминировало семейство Ромеро-Ферис — местных крупных землевладельцев, которые контролируют большу́ю часть производства табачной продукции. За время своего доминирование семейство Ромеро-Ферис создало один из самых раздутых чиновничьих аппаратов в Аргентине (свыше 10 % от общего числа занятого населения), подавляло инакомыслие и любые поползновения в сторону земельных реформ.

После спорных результатов выборов в 1991 году общественный протест вынудил президента Карлоса Менема сместить губернатора Рауля «Тато» Ромеро-Ферис с должности. Хотя в 1997 году Ромеро-Ферис был избран мэром города Корриентес, в конечном счёте ему было предъявлено обвинение в растрате государственных средств в 1999 году. Он в мае 2002 года был приговорен к 7 годам лишения свободы.

Официальные языки 
28 сентября 2004 года провинциальный закон № 5598 объявил гуарани официальным языком Корриентес наравне с испанским.

Административно-территориальное деление 
Провинция делится на 25 департаментов (департаментос):

Экономика 

У Корриентес, как и у большей части севера Аргентины, экономика была долгое время относительно слаборазвитой. Она оценивалась в 4,2 миллиарда долларов США в 2006 году, или 4,540 долларов США на душу населения (примерно половина от среднего показателя по стране).

Сельское хозяйство всё ещё является одним из основных направлений деятельности в провинции. Главным образом это выращивание цитрусовых, табака, риса, чая, хлопка и знаменитого по всему миру мате. Лесная промышленность использует 1 400 км² сосновых и эвкалиптовых лесов.

Ведению скотоводства сопутствуют постоянные проблемы в виде жары и низкого качества подножного корма, особенно на севере провинции. По этой причине порода Брангус наиболее распространённая в северной части. В южной же части можно повстречать представителей различных пород. 70 000 км² территории провинции отведено под пастбища более чем 4 миллионов голов крупного рогатого скота.

В производственной деятельности Корриентес (без услуг) табак и его обработка составляет 45 % регионального валового продукта, пищевые и сопутствующие им товары — 30 %, текстиль — 15 %.

На реке Парана около города Итусайнго дамба Ясирета обеспечивает энергией не только провинцию, но и Аргентину, и Парагвай.

Увеличению количества туристов способствовала привлекательность Эстуарии Ибера́ для экотуризма и орнитологии. Ловля золотого дорадо издавна привлекает как местных, так и иностранных туристов в Корриентес.

Культура 
В культуре Корриентес в основном прослеживается влияние её европейских корней, к примеру, в музыке и танце чамаме́.

Известными коррентино были герой войны за независимость генерал Хосе де Сан-Мартин (родился в 1778 году в Япею), и Хуан Баутиста-Кабраль (родился в Саладас), который (согласно популярной легенде) отдал свою жизнь за генерала в битве при Сан-Лоренсо.

Туристическими местами в провинции Корриентес являются водно-болотные угодья Ибера и Национальный парк Мбурукуя.

См. также 
 ARA Corrientes

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 История
 Эстуарий Ибера́
 Изображения Корриентес

Провинции Аргентины